Jerzy Gabryś (duchovní), polský evangelický duchovní (1840–1906)
 Jerzy Gabryś (básník), polský muzikolog a básník (1930–1994)
 Jerzy Gabryś (hokejista), polský hokejista (* 1981)